

Sigle 
 Military District of Washington – Distretto militare di Washington

Codici 
 MDW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Chicago Midway, Chicago (Illinois), Stati Uniti
 mdw – codice ISO 639-3 della lingua mbosi
 MDW – codice ISO 3166-2:GB di Medway (Regno Unito)